IVC est un sigle qui peut désigner :
 International Vale Tudo Championships, une organisation brésilienne de Vale Tudo ayant existé à la fin des années 1990 ;
 Interactive video compositing, une technique de réalisation interactive liant l'utilisation d'éléments pré-rendus en vidéo et d'éléments graphiques fixes ;
 Institut de vie consacrée, statut canonique de communautés religieuses dans l'Eglise catholique.